

Persone 
 Ayinde Augustus – calciatore americo-verginiano
 Seimone Augustus – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Altro 
Augustus – titolo latino portato dagli imperatori
Augustus – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Augusto
Augustus – transatlantico costruito nel 1926, poi divenuto la portaerei Sparviero
Augustus – transatlantico costruito nel 1950, demolito nel 2010
Augustus – gioco da tavolo di Paolo Mori
Augustus – casa di produzione cinematografica
 Augustus, un romanzo – romanzo di John Edward Williams – National Book Award per la narrativa